Velika nagrada Kanade 1972 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 24. septembra 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 80
| 1:43:17,1
| 5
| 9
|-
! 2
| 19
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 80
| + 48,2 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 18
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 80
| + 54,6 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 8
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 80
| + 1:00,7
| 9
| 3
|-
! 5
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 80
| + 1:07,0
| 7
| 2
|-
! 6
| 4
|  Chris Amon
| Matra
| 79
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 22
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 79
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 8
| 7
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 79
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 9
| 29
|  Carlos Pace
| March-Ford
| 78
| Brez goriva
| 18
|  
|-
! 10
| 15
|  Howden Ganley
| BRM
| 78
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 11
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 78
| +2 kroga
| 4
|  
|-
! 12
| 10
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 76
| +4 krogi
| 8
|  
|-
! 13
| 28
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 73
| +7 krogov
| 21
|  
|-
! Ods
| 6
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 65
| Motor
| 16
|  
|-
! DSQ
| 26
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 64
| Zunanja pomoč
| 19
|  
|-
! DSQ
| 25
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 61
| Zunanja pomoč
| 3
|  
|-
! NC
| 27
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 59
| +21 krogov
| 24
|  
|-
! Ods
| 2
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 51
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 16
|  Peter Gethin
| BRM
| 25
| Vzmetenje
| 12
|  
|-
! NC
| 33
|  Skip Barber
| March-Ford
| 24
| +56 krogov
| 22
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 21
| Puščanje olja
| 20
|  
|-
! Ods
| 17
|  Bill Brack
| BRM
| 20
| Zavrten
| 23
|  
|-
! Ods
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 5
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 23
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 2
| Menjalnik
| 15
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jackie Stewart - 1:15.7

Formula 1 sezona 1972
1972